Fulbert – imię męskie pochodzenia germańskiego, o nieznanym znaczeniu. Być może wariant imienia Filibert. Patronem tego imienia jest św. Fulbert, biskup Chartres (zm. 1028).

Fulbert imieniny obchodzi 10 kwietnia.

Męskie imiona germańskie